een plaats in de Italiaanse provincie Livorno (Toscane), zie Sassetta (gemeente)
 de bijnaam van Stefano di Giovanni, bekend schilder uit Siena (15e eeuw), bijgenoemd "il Sassetta"